Mændenes 5000-meterløb under EM i atletik 2022 fandt sted den 15. - 16. august 2022 på Olympiastadion München, München, Tyskland.

Kalender

Resultater
.

Referencer 

5000 meter mænd